Higashi – japońskie nazwisko

 Akira Higashi (ur. 1972) – skoczek narciarski
 Kazuhiro Higashi (ur. 1968) – były skoczek narciarski

Miasta w Japonii
 Higashi-Hiroshima
 Higashi-Matsushima
 Higashi-Ōsaka
 Higashi-Ōmi

Dzielnice miast w Japonii
 Higashi – jedna z dzielnic miasta Sapporo
 Higashi – jedna z dzielnic miasta Niigata
 Higashi – jedna z dzielnic miasta Hamamatsu
 Higashi – jedna z dzielnic miasta Nagoja
 Higashi – jedna z dzielnic miasta Sakai
 Higashi – jedna z dzielnic miasta Okayama
 Higashi – jedna z dzielnic miasta Hiroszima
 Higashi – jedna z dzielnic miasta Fukuoka
 Higashi – jedna z dzielnic miasta Kumamoto
 Gion Higashi – dzielnica Kioto

Inne
 Higashi-Henna-zaki – przylądek
 Higashi no Eden – seria anime
 Zespół Chediaka-Higashiego – zespół objawów chorobowych